Clauser ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Clauser (* 1954), deutscher Geophysiker
 Günter Clauser (1923–1982), deutscher Mediziner
 Hans Clauser (1931–2009), deutscher Pädagoge, Historiker und Gewerkschafter
 Hans-Dieter Clauser (* 1950), deutscher Politiker
 Jakob Clauser (1520–1578), Grafiker der Renaissance
 John Clauser (* 1942), US-amerikanischer Experimentalphysiker
 Milton Ure Clauser (1913–1980), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur

Siehe auch: 
 Klauser
 Glauser